Гай Меммий () — имя ряда древнеримских политических деятелей:* Гай Меммий — плебейский эдил предположительно в 213 году до н. э.;
 Гай Меммий — народный трибун в 111 году до н. э.;
 Гай Меммий — квестор в 76 году до н. э.;
 Гай Меммий — народный трибун в 66 году до н. э., претор в 58 году до н. э.;
 Гай Меммий — народный трибун в 54 году до н. э.;
 Гай Меммий — консул-суффект в 34 году до н. э.;
 Гай Меммий Регул — консул 63 года